DN2U Este un drum național în județul Bacău cu lungimea de 3,1 km, parte din Varianta ocolitoare a municipiului Bacău, care leagă DN15 de DN2.

Capătul de vest-> Lilieci, Bacău
 

Listă de intersecții->DN15 la Lilieci 

-> DN2 la Săucești

Drumuri naționale din România
Drumuri din județul Bacău
Variante de ocolire în România